Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2004/2005 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Монако» (Монако)

«Ливерпуль» (Ливерпуль) 

* В матче 4-го тура «Депортиво» — «Ливерпуль» мяч в свои ворота забил Жорже Андраде.

«Олимпиакос» (Пирей)

«Депортиво» (Ла-Корунья)

Группа B

«Байер 04» (Леверкузен)

«Реал» (Мадрид)

«Динамо» (Киев) 

* Матч 1-го тура «Рома» — «Динамо» был прерван после первого тайма, так как арбитру встречи Андерсу Фриску разбили голову предметом, брошенным с трибуны. В итоге было решено, что продолжать матч нет возможности. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА объявил о наказании, наложенном на римлян: техническое поражение со счётом 0:3 и следующие два домашних матча при пустых трибунах. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

** В матче 5-го тура «Динамо» — «Рома» мяч в свои ворота забил Траянос Деллас.

«Рома» (Рим) 

* Матч 1-го тура «Рома» — «Динамо» был прерван после первого тайма, так как арбитру встречи Андерсу Фриску разбили голову предметом, брошенным с трибуны. В итоге было решено, что продолжать матч нет возможности. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА объявил о наказании, наложенном на римлян: техническое поражение со счётом 0:3 и следующие два домашних матча при пустых трибунах. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

** В матче 3-го тура «Байер» — «Рома» мяч в свои ворота забил Димитар Бербатов.

Группа C

«Ювентус» (Турин)

«Бавария» (Мюнхен)

«Аякс» (Амстердам)

«Маккаби» (Тель-Авив)

Группа D

«Олимпик» (Лион)

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

«Фенербахче» (Стамбул) 

* В матче 5-го тура «Спарта» — «Фенербахче» мяч в свои ворота забил Радослав Ковач.

«Спарта» (Прага)

Группа E

«Арсенал» (Лондон) 

* В матче 1-го тура «Арсенал» — ПСВ мяч в свои ворота забил Алекс.

ПСВ (Эйндховен)

«Панатинаикос» (Афины) 

* В матче 4-го тура «Арсенал» — «Панатинаикос» мяч в свои ворота забил Паскаль Сиган.

«Русенборг» (Тронхейм)

Группа F

«Милан» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

** В ответном матче 1/4 финала «Интер» — «Милан» был прерван на 73 минуте, когда болельщики «Интера», недовольные решением арбитра не засчитывать гол в ворота «Милана», стали бросать на поле сначала посторонние предметы, а затем петарды. Одна из них попала в плечо голкиперу «Милана» Диде, после чего арбитр Маркус Мерк принял решение прервать игру. Через несколько минут команды вернулись на поле, но болельщики «Интера» вновь начали бросать петарды на поле. В итоге было решено, что продолжать матч нет возможности. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА объявил о наказании, наложенном на «Интер»: техническое поражение со счётом 0:3, шесть ближайших домашних матчей европейских кубковых турниров при пустых трибунах и штраф в размере 300 тысяч швейцарских франков (248 тысяч долларов). На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

«Барселона» (Барселона)

«Шахтёр» (Донецк)

«Селтик» (Глазго)

Группа G

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

** В ответном матче 1/4 финала «Интер» — «Милан» был прерван на 73 минуте, когда болельщики «Интера», недовольные решением арбитра не засчитывать гол в ворота «Милана», стали бросать на поле сначала посторонние предметы, а затем петарды. Одна из них попала в плечо голкиперу «Милана» Диде, после чего арбитр Маркус Мерк принял решение прервать игру. Через несколько минут команды вернулись на поле, но болельщики «Интера» вновь начали бросать петарды на поле. В итоге было решено, что продолжать матч нет возможности. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА объявил о наказании, наложенном на «Интер»: техническое поражение со счётом 0:3, шесть ближайших домашних матчей европейских кубковых турниров при пустых трибунах и штраф в размере 300 тысяч швейцарских франков (248 тысяч долларов). На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

«Вердер» (Бремен)

«Валенсия» (Валенсия)

«Андерлехт» (Брюссель)

Группа H

«Челси» (Лондон) 

* В первом матче 1/8 финала «Барселона» — «Челси» мяч в свои ворота забил Жулиано Беллетти.

«Порту» (Порту)

ЦСКА (Москва)

«Пари Сен-Жермен» (Париж)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2004/2005

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

2004/2005|состав